Джон Локк: Локк, Джон (1632—1704) — английский философ.
 Локк, Джон (1764—1855) — член Палаты представителей США в 1823—1829.
 Локк, Джон (1825—1873) — канадский политический деятель, сенатор от провинции Новая Шотландия.
 Локк, Джон (1847—1889) — ирландский поэт.
 Локк, Джон (1943—2006) — американский музыкант, участник рок-групп Spirit и Nazareth.
 Джон Локк — персонаж телесериала «Остаться в живых»